Актрисата и певица Селена Гомес издаде един студиен албум, един компилационен албум, един разширен запис, три сингъла, един сингъл с участието на друга звезда, четири промоционални сингъла и 12 музикални клипа. Селена е записала и много песни за различни саундтракове.

Гомес първо подписа с Hollywood Records през 2008 и започна да работи върху издаването на нейния дебютен сингъл. Селена се надяваше да има група. Въпреки че лейбъла ѝ се надяваше тя да бъде соло изпълнител, направи компромис и Гомес нарече своята група Selena Gomez & the Scene. Първият албум на групата, Kiss & tell (2009), достига челната десетка в Billboard 200 и получава златен сертификат от RIAA. Групата извади комерсиален успех със сингъла Naturally, като се продадоха над 2 милиона копия в САЩ. Вторият им албум, A year without rain (2010), имаше подобен успех с продажбите и два успешни сингъла.

Същата година, Гомес и групата ѝ започнаха работа по третия им албум. Той, When the sun goes down (2011), става най-успешният чартинг албум на групата в Billboard 200 и е третият им албум, който има златен сертификат от RIAA. Албумът даде на групата най-високите продажби в първата седмица, въпреки че продължаваше да бъде най-нископродажният албум на групата към днешна дата. Албумът имаше три сингъла, като първите два стават хитове по цял свят. Вторият сингъл на албума, Love you like a love song (2011), има четири платинени сертификата от RIAA. След успеха на албума, Гомес обяви, че групата ще си вземе пауза, докато Селена се фокусира върху актьорската си кариера.

Селена се завръща в звукозаписното студио през 2012, като обявява, че е започнала работа върху самостоятелен албум. Резултатът ѝ беше Stars dance (2013), който дебютира на върха на Billboard 200 с продажби от над 97 000 копия. Той беше предшестван от издаването на водещия сингъл в албума, Come & get it (2013), който стана най-големият хит на Гомес към днешна дата и получи три платинени сертификата от RIAA. Stars dance е първият албум на Селена, който няма сертификати от RIAA.

След като прекара шест години с Hollywood Records, Гомес подписа нов договор с Interscope Records през 2014. За да сложи край с договора на първоначалния си лейбъл, Селена издаде албума си For you на 24 ноември 2014. На 22 юни 2015 издаде сингъла си Good for you, който е главен за албума Revival (2015). Албумът ѝ стана втори пореден албум на върха на класацията Billboard 200, печелейки 117 000, които са еквивалентни на печалбите на албума през първата му седмица.

Творчество

Студийни албуми

Компилационни албуми

Разширени записи

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промо сингли

Сингли с чарт позиция

Други изяви

Видеоклипове

Източници 

Дискографии на американски изпълнители